Radamanthys (Oudgrieks: Ῥαδαμάνθυς) was de zoon van Zeus en de geschaakte prinses Europa. Hij was eerst een rechtvaardig heerser over Kreta, maar moest toen naar Boeotië vluchten voor zijn broer Minos. Hij trouwde daar met Alcmene, de vroegere echtgenote van Amphitryon en de moeder van Herakles. Omdat hij een eerlijk man was, werd hij door zijn vader Zeus aangewezen als rechter in de onderwereld. De andere twee rechters waren zijn broer Minos en Aeacus, vader van Peleus en grootvader van Achilles.

Stamboom 

Griekse halfgod
Koning van Kreta
Griekse onderwereld